3-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Авиационные 
 
  
 3-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации (СССР)
 3-й бомбардировочный авиационный корпус (СССР)
 3-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия (СССР)
 3-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус (авиации дальнего действия) (СССР)
 3-й гвардейский истребительный авиационный корпус (СССР)
 3-й гвардейский штурмовой авиационный корпус (СССР)
 3-й истребительный авиационный корпус (СССР)
 3-й смешанный авиационный корпус (СССР)
  
 3-й штурмовой авиационный корпус (СССР)

Армейские и стрелковые корпуса 
 
 3-й боснийский армейский корпус
 3-й армейский корпус (Босния и Герцеговина)
 3-й армейский корпус (ВСЮР)
 
 
 3-й армейский корпус (Российская империя)
 3-й армейский корпус (Российская Федерация)
 
 3-й армейский корпус (США)
 3-й армейский корпус (вермахт)
 3-й армейский корпус (Великая армия)
 3-й армейский корпус (Франция)
 3-й Боснийский корпус (НОАЮ)
 3-й гвардейский стрелковый корпус (1-го формирования) (СССР)
 3-й гвардейский стрелковый корпус (2-го формирования) (СССР)
 3-й горнострелковый корпус (СССР)
 3-й Кавказский армейский корпус (Российская империя)
 3-й пехотный корпус (Российская империя)
 3-й Сибирский армейский корпус (Российская империя)
 
 
 3-й корпус (Афганистан)
  (Германия)
 
 
 
 3-й корпус (Ирак)
 
 
 3-й корпус (Сирия)
 3-й корпус (США)
 
 
 
 
 
 3-й корпус Потомакской армии (США)
 3-й корпус Северовирджинской армии (КША)
 
 3-й стрелковый корпус (СССР)

Моторизованные корпуса 
 3-й моторизованный корпус (вермахт)

Механизированные и танковые корпуса 
 3-й бронетанковый корпус (США)
 3-й гвардейский механизированный корпус (СССР)
 3-й гвардейский танковый корпус (СССР)
 3-й механизированный корпус (1-го формирования) (СССР)
 3-й механизированный корпус (2-го формирования) (СССР)
 3-й танковый корпус (вермахт)
 3-й танковый корпус СС
 3-й танковый корпус (СССР)

Кавалерийские корпуса 
 3-й кавалерийский корпус (РККА)
 3-й гвардейский кавалерийский корпус (СССР)
 
 3-й кавалерийский корпус (Российская империя)
 3-й кавалерийский корпус (СССР)
 3-й корпус резервной кавалерии (Великая армия) (Франция)

Ракетные корпуса 
 3-й отдельный гвардейский ракетный корпус (СССР, Российская Федерация)

Прочие корпуса 
 3-й артиллерийский корпус прорыва (СССР)
 3-й воздушно-десантный корпус (СССР)
 3-й горнострелковый корпус (СССР)
 
 3-й полицейский корпус (Третий рейх)